Hrvoje Kurtović (nogometaš)

Hrvoje Kurtović (nogometni sudac)